

Persone
 Adamo Puccini – calciatore italiano
 Alessandro Puccini – schermidore italiano
 Biagio Puccini (1675-1721) – pittore e incisore italiano
 Carla Maria Puccini – conduttrice televisiva italiana
 Dario Puccini – critico letterario e docente italiano
 Davide Puccini – filologo, poeta e docente italiano
 Elia Puccini – calciatore italiano
 Fausto Puccini – cavaliere italiano
 Giacomo Puccini – compositore italiano
 Gianni Puccini – regista e sceneggiatore italiano
 Jacopo Puccini – compositore e organista italiano
 Luciano Puccini – scenografo, designer e set decorator italiano
 Marino Puccini – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Mario Puccini – scrittore italiano
 Mario Puccini – pittore italiano
 Massimo Puccini, noto con il nome d'arte di Massimo Mida – regista, critico cinematografico e sceneggiatore italiano
 Niccolò Puccini – filantropo e mecenate italiano
 Tommaso Puccini – funzionario italiano
 Vittoria Puccini – attrice italiana

Personaggi immaginari
 Lisa Puccini – protagonista di una novella del Decameron di Giovanni Boccaccio

Cinema e televisione
Le seguenti opere trattano tutte della vita del compositore Giacomo Puccini:
 Puccini – film del 1953
 Puccini – sceneggiato televisivo del 1973
 Puccini – film per la televisione del 1984 diretto da Tony Palmer
 Puccini – miniserie televisiva del 2009

Altro
 4579 Puccini – asteroide della fascia principale
 Festival Puccini – dedicato al compositore
 Piazza Puccini – a Firenze
 Teatro Puccini – a Firenze
 Villa Puccini – a Torre del Lago Puccini, Viareggio, provincia di Lucca